Торе има више значења:
 Торе (Арецо), је насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 Торе (Авелино), је насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија
 Торе (Бергамо), је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Торе (Болоња), је насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Торе (Кампобасо), је насеље у Италији у округу Кампобасо, региону Молизе
 Торе (Кјети), је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Торе (Фиренца), је насеље у Италији у округу Фиренца, региону Тоскана
 Торе (Изернија), је насеље у Италији у округу Изернија, региону Молизе
 Торе (Лука), је насеље у Италији у округу Лука, региону Тоскана
 Торе (Мачерата), је насеље у Италији у округу Мачерата, региону Марке
 Торе (Мантова), је насеље у Италији у округу Мантова, региону Ломбардија
 Торе (Парма), је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Торе (Павија), је насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Торе (Ређо ди Калабрија), је насеље у Италији у округу Ређо ди Калабрија, региону Калабрија
 Торе (Салерно), је насеље у Италији у округу Салерно, региону Кампанија
 Торе (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Торе (Виченца), је насеље у Италији у округу Виченца, региону Венето
 Торе (Беневенто), је насеље у Италији у округу Беневенто, региону Кампанија
 Торе (Латина), је насеље у Италији у округу Латина, региону Лацио
 Торе (река), река у Француској